— японский художник-иллюстратор — гиперреалист, известный своими нарисованными вручную фотореалистичными эротическими изображениями женщин и женоподобных роботов-гиноидов, автор дизайна AIBO.

Биография 
Хадзимэ Сораяма родился в 1947 году в городе Имабари на острове Сикоку в префектуре Эхиме региона Сикоку. После окончания школы Имабари Кита в 1965 году Сораяма поступил в , где изучал греческую и английскую литературу. В 1967 году после публикации первой работы «Розовый журнал» он перевёлся в  в Токио, где начал изучать рисование. Окончив школу в 1968 году в возрасте 21 года Сораяма получил работу в рекламном агентстве. На вольные хлеба фрилансера-иллюстратора перешёл в 1972 году. Первые роботы из серии, ставшей затем визитной карточкой художника, были нарисованы в 1978 году и увидели свет годом позже. В настоящее время (2012) проживает в Токио.

Известные работы 

«Сексуальный робот», выпущенный в 1983 году издательством Genko-sha, принёс смешанным органически-металлическим полуроботам Сораямы известность по всему миру, возведя его в статус культовой фигуры. Его следующая книга «Пинап» (Graphic-sha, 1984) была выдержана в том же стиле. В своей работе художник использовал идеи пинапа и киберпанка, которые превратились в изображения хромированных гиноидов в завлекающих позах. Умелое использование акриловых красок, карандашей и пульверизаторов позволило Сораяме создать свой легко узнаваемый фотореалистичный стиль, относящийся критиками к разновидности гиперреализма, который затем многократно использовался другими художниками.

Сораяма был автором обложки классической книги о машинном зрении «Зрение роботов» ()  (1986, русский перевод 1989 — с изменением обложки).

Ряд других работ художника вращается вокруг фотореалистичных по манере исполнения эротических женских фигур, часто в фетиш-стиле, например, в латексе или коже. Его пинапы одно время постоянно публиковались в Penthouse, и удостоились специальной статьи в юбилейном выпуске «Silver Anniversary issue» журнала. В 2006 году Playboy TV выпустило специальное шоу, посвящённое рисункам Сораямы..

Сораяма является автором дизайна собаки-робота AIBO (1999), который получил в Японии Гран-при за лучший дизайн 2000 года (наивысшую японскую награду в области дизайна), удостоился чести быть помещённым с 2001 года в постоянную коллекцию Нью-Йоркского музея современного искусства и Смитсоновского института, а также вошёл в книгу Паолы Антонелли «Объекты дизайна» (), изданную Нью-Йоркским музеем современного искусства. Выставка Nike «White Dunk Project» (2004) включала работу Сораямы среди 25 специально отобранных художников Японии.

В 1985 году Сораяма выпустил первую работу вне сборников иллюстраций — видеофильм «Видео-иллюстрация» (). Затем он участвовал в работе над фильмами «Живая мертвечина» (1992), «Патруль времени» (1994) и «Космические дальнобойщики» (1995), разработал дизайн коллекционных карточек Sorayama, выпустил несколько ограниченных печатных и электронных изданий своих работ, участвовал в многочисленных выставках, а также был автором обложки альбома Aerosmith «Just Push Play» (2001).

В 2010 году вышла очередная книга-ретроспектива творчества художника Master Works, а за ней в 2013 последовал оригинальный сборник «Трепещущие лисицы» (). В 2012—2013 Сораяма работал вместе с американским фэшн-дизайнером Марком Эко () над тремя совместными коллекциями. В 2000-х и 2010-х годах он сотрудничал также с несколькими производителями фильмов в Голливуде, включая Джорджа Лукаса — над сборником иллюстраций по мотивам Звёздных войн Star Wars Art Concept в 2013—2014 годах.

Анализ 
Марко Пеллиттери считает, что чувственные гиноиды Сораямы — покрытые и покрывающиеся металлом женщины — представляют собой великолепный анализ современного японского общества, которое вплоть до 1980-х годов представляло себя миру как общество (пост)модерна и высоких технологий, под оболочкой которых практически незаметен национальный дух. Томас Фостер в своей книге о киберпанке, написанной с фрейдистских позиций, отмечает, что «в этих изображениях невозможно определить: то ли сексуальный робот представляет собой объект-фетиш, то ли женщину, которая фетишизирована» ().

Френчи Ланнинг называет Сораяму, вероятно, самым влиятельным фетиш-иллюстратором современности, соревнующимся и выигрывающим по креативности у фетиш-дизайнеров. В интервью художник утверждает, что так как он не скован рамками реального использования его творений, то позволяет себе совмещать возможное и невозможное в своих иллюстрациях, чтобы дразнить чувства зрителя.

Библиография 

 PINK JOURNAL (1967)
 SEXY ROBOT (1983, Genko-sha)
 PIN-UP (1984, Graphic-sha)
 VENUS ODYSSEY (1985, Ed. Tokuma communications)
 HAJIME SORAYAMA (1989, Taco, Berlín)
 HYPER ILLUSTRATIONS (1989, Bijutsu Shuppan-sha)
 HYPER ILLUSTRATIONS 2 (1989, Bijutsu Shuppan-sha)
 THE GYNOIDS (1993, Edition Treville)
 NAGA (1997, Sakuhin-sha)
 TORQUERE (1998, Sakuhin-sha)
 SORAYAMA 1964—1999 (1999, Sakuhin-sha)
 THE GYNOIDS GENETICALLY MANIPULATED (2000, Edition Treville)
 GYNOIDS REBORN (2000, Edition Treville)
 SORAYAMART (2000, Ed. Soleil)
 MOIRA (2000, Германия, Edition Kunst der Comics)
 METALLICON (2001, Sakuhin-sha)
 The Gynoids. The Storage Box (2002, Edition Treville)
 Venom (2002 — японский вариант, 2004 — переводы, Graphic-sha)
 LATEX GALATEA (2003, Editions Treville)
 RELATIVISION (2006, Graphic-sha)
 Sorayama Masterworks (2010, Edition Skylight)
 Vibrant Vixens (2013, Edition Skylight)
 STAR WARS ART CONCEPT (2013, Abrams)
 XL Masterworks Edition (2014, Edition Skylight)

Высказывания 
Искусство — это вид целеустремлённости, настойчиво утверждающий вашу собственную оригинальность … напротив, суперреализм работает с технической проблемой того, насколько точно можно подойти к объекту.

В отличие от искусства, иллюстрация — это не дело эмоций или страхов, но опыт, который естественно вытекает из логического мышления.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт художника

Художники пинапа
Художники-иллюстраторы Японии
Художники-фантасты Японии